Loog bezeichnet:

als Teil von Ortsnamen im Jeverland, Ostfriesland und Teilen des Emslandes:
ein geschlossenes Dorf

als Ort:
 Loog (Juist), den zweiten Hauptort auf der Insel Juist

Loog steht für:
 Loog Records, ein britisches Plattenlabel

Loog ist der Namensteil oder Familienname folgender Personen:
 Andrew Loog Oldham (* 1944), englischer Musiker und Produzent, Manager der Rolling Stones
 Corey Loog Brennan (* 1959), US-amerikanischer Professor, Musiker von The Lemonheads
 Petra Loog, deutsche Regisseurin und Filmemacherin (u. a. Fette Falle)

Siehe auch:

 Hohe Loog
 Log
 Look